{| class=wikitable style=border:1 solid #aaa;
| style=border:1; |

'''Слоупстайл

'''Хафпайп

Смешанные команды

Порядок начисления очков

Женщины

Достижения 
Первая победа в карьереПервый подиум в карьере

'''Победы на этапах кубка мира

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2018/2019
Кубок мира по фристайлу